

Cinema 
The Wanderers – cortometraggio del 1910 diretto da Sidney Olcott
The Wanderers – cortometraggio del 1916 diretto da William Wolbert
The Wanderers - I nuovi guerrieri  (The Wanderers) – film del 1979 diretto da Philip Kaufman
The Wanderers – film del 2013 diretto da Layton Matthews

Letteratura 
 Gioco violento (The Wanderers) – romanzo di Richard Price del 1974